Hloroanilin se može odnositi na:

 2-Hloroanilin
 3-Hloroanilin
 4-Hloroanilin